

Sigle 
 Quantum chromodynamics – cromodinamica quantistica

Informatica 
 QCD – sigla di Quintessential Player (ex Quintessential CD), lettore multimediale